TJT steht für:
 Tajikistan Time, entsprechend UTC+5
 Twin Jet (ICAO-Code), französische Fluggesellschaft

Tjt steht für:
 Tjt, eine der Schreibweisen für die ägyptische Hieroglyphe Tit (Isisknoten)

Abkürzung